Greenlee ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Greenlee (1927–1993), US-amerikanischer Jazzposaunist und Komponist
 Sam Greenlee (1930–2014), US-amerikanischer Schriftsteller

Greenlee bezeichnet folgende geographische Orte:
 Greenlee County, ein County im US-Bundesstaat Arizona
 Greenlee (Virginia), eine Ortschaft im Rockbridge County im US-Bundesstaat Virginia
 Greenlee (North Carolina), eine Ortschaft im McDowell County im US-Bundesstaat North Carolina
 Greenlee Lough, ein See in Northumberland, England
 Greenlee Lake (Ontario), ein See in Ontario, Kanada
 Greenlee Lake (British Columbia), ein See in British Columbia, Kanada
 Mount Greenlee (2030 m), ein Berg in der Antarktis

Sonstiges:
 Greenlee Textron, ein Werkzeughersteller und Tochterunternehmen von Textron
 Mount Greenlee, Berg in der Ross Dependency, Antarktika